Институт мозга может означать:
 Институт мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН в Санкт-Петербурге
 НИИ мозга АМН СССР (РАМН) в Москве, с 2006 года входящий в состав Научного центра неврологии